Monsieur Lecoq est le titre plusieurs œuvres :

 Monsieur Lecoq, roman d'Émile Gaboriau (1869) ;
 Monsieur Lecoq, personnage de romans d'Émile Gaboriau ;
 Monsieur Lecoq, film français  de Maurice Tourneur (1914), adaptation du roman ;
 Monsieur Lecoq, film américain (1915), adaptation du roman ;
 Monsieur Lecoq, série télévisée québécoise (1964-1965), adaptation du roman ;
 Monsieur Lecoq, épisode de la série télévisée Les Grands Détectives diffusé en 1975.
Homonymie de titre